Magno Football Club foi uma agremiação brasileira esportiva fundada a 15 de agosto de 1913, em Madureira, no Rio de Janeiro.

História 

O clube dos Mulatinhos Azuis tinha a sua sede próxima à Estação Magno, atual Estação Madureira, na Rua Carolina Machado, 206. Já seu campo ficava na Estrada Monsenhor Félix, 302, ambos em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Era o grande rival do Fidalgo, com o qual se fundiria, passando a se chamar Madureira Atlético Clube. A escolha das cores se fez da seguinte forma: o azul (Magno), roxa (Fidalgo) e branca (comum a ambos).

Entretanto, o Magno depois acabou desistindo da fusão. Já o Fidalgo Football Club, mesmo sozinho, manteve a ideia e tocou o projeto com a nova nomenclatura de Madureira AC. Na década de 70 o Madureira AC se juntaria a outros clubes locais, se tornando Madureira Esporte Clube, adotando as cores atuais.

O Magno detém os títulos Suburbanos, pela Associação Athletica Suburbana (AAS), em 1916 (Primeiros Quadros) e 1918 (Terceiros Quadros). Seu time-base de 1916 era composto por F. Heitor; Mello e Ribeiro; Camargo, Antônio e Laranjo; S. Lima, José, Monteiro, Paiva e Manoel B.

Títulos 
 Campeão da Associação Athletica Suburbana (AAS) (Primeiros Quadros) - 1916;
 Campeão da Associação Athletica Suburbana (AAS) (Terceiros Quadros) - 1918;
 Campeão da Associação Athletica Suburbana (AAS) (Primeiros Quadros) - 1923;
 Campeão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) (Segundos Quadros) - 1928;
 Campeão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) (Segundos Quadros) - 1932;

Ver também
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Carioca de Futebol
 Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1913
Fundações no Brasil em 1913